Геннадий Владимирович Сошенко (15 ноября 1958, Белгород) — советский и российский футболист, выступавший на позиции защитника и опорного полузащитника, российский футбольный тренер. Выступал в высших дивизионах СССР и Латвии.

Биография 
Воспитанник футбольной школы белгородского «Салюта». Выступал за юношескую сборную СССР, участвовал в отборочных матчах чемпионата Европы 1977 года.

На взрослом уровне начал выступать в составе родной команды в 17-летнем возрасте и за следующие пять сезонов сыграл более 100 матчей. В 1980 году покинул команду и выступал за тамбовский «Спартак» и ставропольское «Динамо», в котором проходил армейскую службу, а в 1983 году на один сезон вернулся в Белгород.

В 1984 году перешёл в воронежский «Факел», где сразу стал игроком основного состава. В том же сезоне со своей командой стал победителем турнира первой лиги и полуфиналистом Кубка СССР. В 1985 году принял участие во всех 34 матчах высшей лиги и забил два гола — в ворота кутаисского «Торпедо» и «Жальгириса», а его команда по итогам сезона вылетела из высшей лиги. В дальнейшем продолжал выступать за «Факел» и в 1988 году стал чемпионом РСФСР среди команд второй лиги.

В начале 1990 года перешёл в «Котайк» вместе с товарищами по «Факелу» Оганезом Мхитаряном и Александром Минаевым. В сезоне 1990/91, также вместе с Минаевым, играл в Югославии за «Будучност» (Валево). В 1992 году выступал в высшей лиге Латвии за «Сконто», сыграл 7 матчей, забил 2 гола и стал чемпионом страны. Завершил спортивную карьеру в возрасте 36 лет, выступая за любительский клуб «Лебединец» (Губкин).

С 1995 года работал в тренерском штабе «Факела» помощником Сергея Савченкова, затем ассистировал ему в липецком и красноярском «Металлургах» и снова в «Факеле». В 2004—2007 возглавлял «Локомотив» (Лиски), вывел команду из любительских соревнований во второй дивизион.

Личная жизнь 

Жена Ольга. Двое детей — сын и дочь.

Образование высшее, окончил МОГИФК.

Достижения 

 «Сконто» Рига
 Обладатель Кубка Латвии: 1992.

Примечания

Ссылки 
 Геннадий Сошенко в интерьере «Факела»
 Ну что, Геннадий, еще по пятьдесят?

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Спартак» Тамбов
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Котайк»
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Энергия-д»
Игроки ФК «Авангард» Камышин
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Факел»
Тренеры ФК «Металлург» Липецк
Тренеры ФК «Енисей»
Тренеры ФК «Локомотив» Лиски